Imię i nazwisko Bruno Arcari nosili lub noszą m.in.:
 Bruno Arcari (1915–2004) – włoski piłkarz i trener piłkarski
 Bruno Arcari  (ur. 1942) – włoski bokser